Gabriella Kindl est un nom pouvant désigner:

 (né en 1964), nageuse olympienne hongroise
 (née en 1979), joueuse de handball hongroise-monténégrine

Voir aussi

Kindl, Gabriella